Söderby désigne :
 Söderby, une localité de la commune d'Ekerö en Suède.
 Söderby, une localité de la commune de Haninge en Suède.
 Söderby, une localité de la commune d'Upplands Väsby en Suède.